«Тарзан. Приёмыш обезьяны»:
 Тарзан. Приёмыш обезьяны — книга Э. Берроуза.
 Тарзан. Приёмыш обезьяны — фильм С. Сиднея по книге.

См. также 
 Тарзан (значения)